Нафплион может означать:

 Нафплион — город в Греции.
 Нафплион (дим) — община (дим) в Греции.